Zitadelle (von italienisch cittadella „kleine Stadt“) steht für:

 Zitadelle, Teil einer Festung
 Zitadelle (Schiffbau), zentrale Aufbauten eines großen Kriegsschiffs

 Die Zitadelle (Cronin), Roman von Archibald Joseph Cronin  (1937)
 Die Zitadelle, britische Verfilmung von King Vidor (1938)

 Unternehmen Zitadelle, deutsche Offensive im Zweiten Weltkrieg
 Verteidigungsbereich Zitadelle, Verteidigung der Berliner Reichskanzlei im Zweiten Weltkrieg

Bauwerke:
 U-Bahnhof Zitadelle, Berlin
 Zitadelle Spandau
 Gymnasium Zitadelle Jülich
 Museum Zitadelle, Jülich 
 Grüne Zitadelle von Magdeburg

Siehe auch:

 Cittadella (Stadt in Italien), Cittadella (Gozo)
 Citadel (Begriffsklärung)